John Mitchell peut désigner :

 John Mitchell (1711-1768), un médecin, naturaliste et cartographe britannique ;
 John Mitchell (1724-1793), un physicien, astronome et géologue britannique;
 John Mitchell (1964-), un entraîneur de rugby à XV néo-zélandais ;
 John Mitchell (1973-), un guitariste et chanteur américain ;
 John Mitchell (1985-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 John Grant Mitchell (1838-1894), un général de l'Union de la guerre de Sécession ;
 John Grant Mitchell Jr. (1874-1957), un acteur américain ;
 John Newton Mitchell (1913-1988), un avocat et homme politique américain ;
 John Cameron Mitchell (1963-), un écrivain, acteur et metteur en scène américain.